Rix puede referirse a:
Rix, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Rix, comuna francesa situada en el departamento de Nièvre.
 RIX, siglas compuestas para referirse al aeropuerto de Riga, en Letonia, según el código IATA.

Apellidos 
 Simon Rix, bajista británico.
 Brian Rix, actor retirado y filántropo británico.

Autores de nombres botánicos 
 Edward Martyn Rix 1943-